Константин Владимирович Сидоров (род. 23 марта 1967) — британский предприниматель российского происхождения. Основатель компании RRC Group, сооснователь компании INLINE Technologies Group. Член Совета директоров компании Channel Mechanics (Ирландия), сооснователь компании Kasperskian (Швейцария), основатель London Technology Club (Великобритания), инвестор в различные технологические стартапы.

Биография 
Родился в семье преподавателей. Отец — профессор Московского авиационного института, лауреат государственной премии СССР, мать — преподаватель Московского авиационного приборостроительного техникума.

В 2012 году окончил Executive MBA в TRIUM (London School of Economics, NYU, HEC Paris).

В 2022 году вышел из гражданства РФ.

Предпринимательская деятельность 
В 1992 году основал компанию RRC, занимающуюся дистрибуцией IT-оборудования.

В 1996 году вместе со своим партнёром Владимиром Вариводой основал холдинг ITG (Inline Technology Group), ставший одним из крупнейших среди ИТ-компаний России.

C 1997 года занимался развитием бизнеса RRC в Восточной Европе и СНГ, в результате чего компания RRC стала одной их первых российской IT компанией, вышедшей за пределы России, преобразовавшись в RRC Group c офисами в 12 странах (Россия, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Украина, Казахстан, Грузия, Белоруссия и Азербайджан).

В 2013 году вместе со своим партнёром Питером Брабеком-Летматом (бывший глава Nestlé, член правления Formula One Group и член попечительского совета Всемирного экономического форума) основал компанию Kasperskian AG, занимающуюся производством чёрной икры по уникальной технологии, позволяющей не убивать осетров. Завод ликвидирован в 2019 году.

В 2015 году инвестировал в ирландскую компанию Channel Mechanics, занимающуюся разработкой облачных решений для автоматизации партнёрских программ крупнейших вендоров. Вошёл в её Совет директоров.

В 2016 году продал Восточно-Европейскую часть бизнеса RRC Group американскому IT дистрибутору — компании Ingram Micro.

Был одним из первых частных инвесторов технологических компаний Spotify Technology и Lyft.

В 2018 году основал London Technology Club — клуб в Лондоне, объединяющий инвесторов, фонды, специализирующиеся на инвестициях в технологии и технологические компании. В 2021 году объявил о планах по открытию инвестиционного фонда в размере $50 млн.

Награды 
Константин Сидоров получил ряд российских наград, включая Top Profi Award (1998—2006). Отмечен двумя российскими профессиональными ассоциациями — Международный Компьютерный Клуб (МКК) и Public Relations and Promotion Group (PRPG), а также Top 1000 Most Professional Managers in Russia 2002, I-Top 100. Top 100 Most Important Persons in Russian IT Industry (2002 и 2003), Top 25. Top 25 CEOs in IT Industry (2003 и 2006).

Примечания

Ссылки 
 Константин Сидоров, London Technology Club
 Константин Сидоров, Channel Mechanics

Предприниматели России
Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского